«Сатьяграха» (, , «стремление к истине», «упорство в истине») — опера, написанная Филипом Глассом в 1979 году. Опера состоит из трёх актов для оркестра, хора и солистов с либретто Гласса и Констанс Де Джонг.

Опера основана на истории жизни Махатмы Ганди, которая образует вторую часть глассовской «Портретной трилогии» опер про людей, изменивших мир, включающая также оперы «Эйнштейн на пляже» и «Эхнатон».

Глассовский стиль может быть охарактеризован как минималистский. Данная работа предназначена для двух сопрано, двух меццо-сопрано, двух теноров, одного баритона, двух басов, одного крупного четырехголосного хора и одного оркестра, в котором только струнные и деревянные духовые инструменты. Главные роли — Мисс Шлесен, Махатма Ганди, Мистер Коленбах и Парси Рустомджи.

Название оперы относится к концепции Ганди ненасильственной борьбы против несправедливости — Сатьяграхе. Текст взят из Бхагавад-гиты, который исполняется на оригинальном языке — санскрите. Обычно во время исполнения используются субтитры с переводом.

История 
Сатьяграха впервые была поставлена в Роттердаме в Нидерландах в Муниципальным театре 5 сентября 1980 года Нидерландской оперой и Утрехтским симфоническим оркестром под руководством Брюса Фердена.

В США премьера оперы состоялась в Арт-парке Льюистона, что находится в штате Нью-Йорк, 29 июля 1981 года. В этом же году она была поставлена Штутгарт оперой, которая продолжила исполнять полностью всю трилогию в 1990 году. Сатьяграха была записана в 1983 году и выпускалась на видео. Премьера оперы в Великобритании состоялась в 1997 году и была совместным производством Bath Spa University, Frome College и Кингсвудским театром.

В 2007 году новая британская постановка была подготовлена Английской национальной оперой и Невероятным театром (Improbable theatre), при поддержке Метрополитен-оперы из Нью-Йорка. Открытие состоялось в апреле в Лондоне, а после и в Нью-Йорке. Постановки, получившие хорошие отзывы, в этом же ключе возобновились в феврале 2010 года в Лондоне и в ноябре 2011 года в Нью-Йорке. 19 ноября в Нью-Йорке исполнение оперы было частью серий The Met: Live in HD.

Российская премьера оперы состоялась 16 сентября 2014 года в Екатеринбургском театре оперы и балета.

Описание 

Опера состоит из трёх актов, каждый из которых имеет отношение к выдающийся личности.

Акт 1 
Лев Толстой

 На Куру — поле справедливости
 Ферма Толстого (1910)
 Клятва (1906)

Акт 2 
Рабиндранат Тагор

 Противостояние и спасение (1896)
 «Индийское мнение» (1906)
 Протест (1908)

Акт 3 
Мартин Лютер Кинг
 Ньюкаслский март (1913)

Записи 
 S. Woods, D. Perry; Keene, New York City Opera Orchestra and Chorus. 1984 (Sony)
 D. Anzolini; Metropolitan Opera orchestra and chorus. 2021 (Orange Machine Music)

Примечания

Ссылки 
 
 Satyagraha at PhilipGlass.com
 The Truth Force at the Met Daniel Mendelsohn review of Satyagraha from The New York Review of Books
 Libretto at The Metropolitan Opera

Оперы по алфавиту
Оперы Филипа Гласса
Оперы на санскрите